Csehország
 Zelená Hora, település a Vyškovi járásban
 Zelená Hora, Lužany településrésze az Észak-plzeňi járásban
 Zelená Hora, Kraslice településrésze a Sokolovi járásban
 Zelená hora – Nepomuki Szent János-zarándoktemplom, a Žďár nad Sázavou melletti Zelená horán
 Lengyelország
 Zielona Góra (csehül Zelená Hora), város a Lubusi vajdaságban